Джиммі Кіммел (,  13 листопада 1967 року, Нью-Йорк, США) — американський комік, ведучий популярних комічних шоу на телебаченні, актор, продюсер.
 Газбенд Кіммел Газбенд Едвард Кіммел () (26 лютого 1882, Гендерсон, Кентуккі — 14 травня 1968, Ґротон, Коннектикут) — американський адмірал.

 USS Charles J. Kimmel (DE-584) — сторожовий корабель ВМС США.